Kiehne ist der Familienname folgender Personen:

 Anneliese Kiehne-Tecklenburg (1925–2020), deutsche Autorin
 Karl Kiehne (1909–1979), deutscher SS-Führer und Kriminalpolizist
 Laura Kiehne (* 1988), deutsche Schauspielerin und Dramaturgin.